De COSAFA Cup 2001 was de vijfde editie van dit voetbaltoernooi georganiseerd door de COSAFA (Council of Southern Africa Football Associations). Het toernooi werd verspreid over 2001 gehouden. Alle wedstrijden werden gehouden in het thuisspelende land.

Deelnemende teams
De drie beste landen van de vorige editie plaatsten zich automatisch voor de kwartfinale. Net als in 2000 werden Madagaskar en de Seychellen vanwege financiële problemen uitgesloten van deelname.

Toernooischema
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Voorronde
| RD2 = Kwartfinale
| RD3 = Halve finale
| RD4 = Finale

| team-width = 160
| score-width = 40

| RD1-team01 = 
| RD1-score01 = 
| RD1-team02 = 
| RD1-score02 = 
| RD1-team03 = 
| RD1-score03 = 
| RD1-team04 = 
| RD1-score04 = 
| RD1-team05 = 
| RD1-score05 = 
| RD1-team06 = 
| RD1-score06 = 
| RD1-team07 = | RD1-score07 = 1
| RD1-team08 = 
| RD1-score08 = 0
| RD1-team09 = 
| RD1-score09 = 0
| RD1-team10 = | RD1-score10 = 1
| RD1-team11 = 
| RD1-score11 = 0
| RD1-team12 = | RD1-score12 = 3
| RD1-team13 = 
| RD1-score13 = 
| RD1-team14 = 
| RD1-score14 = 
| RD1-team15 = | RD1-score15 = 0 (2)
| RD1-team16 = 
| RD1-score16 = 0 (1)

| RD2-team01 = 
| RD2-score01 = 1
| RD2-team02 =  (beste verliezer)
| RD2-score02 = 2
| RD2-team03 = 
| RD2-score03 = 1
| RD2-team04 = 
| RD2-score04 = 0
| RD2-team05 = 
| RD2-score05 = 1
| RD2-team06 = 
| RD2-score06 = 0
| RD2-team07 = 
| RD2-score07 = 2
| RD2-team08 = 
| RD2-score08 = 1

| RD3-team01 = 
| RD3-score01 = 1 (2)
| RD3-team02 = 
| RD3-score02 = 1 (4)
| RD3-team03 = 
| RD3-score03 = 0
| RD3-team04 = | RD3-score04 = 2

| RD4-team01 = 
| RD4-score01 = 1
| RD4-team02 = 
| RD4-score02 = 0
}}
Voorronde
De vier winnaars van de voorronde en de beste verliezer plaatsten zich voor de kwartfinale.

Eindfase
KwartfinaleZambia ging als beste verliezer ook door naar de kwartfinale.Halve finale

Finale
De finale werd gespeeld over twee wedstrijden.''' won met 1 – 0 over twee wedstrijden.

Topscorers
Geen enkele speler wist meer dan één keer te scoren.

Externe link 
  Officiële website van de COSAFA
  COSAFA Cup 2001 op RSSSF

Voetbal in 2001
COSAFA Cup